Taperoá peut désigner :

Taperoá, municipalité située dans l'État de Bahia
 Taperoá, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 le rio Taperoá, cours d'eau de l'État de la Paraïba

Homonymie de toponyme